

Колесниково — село, Заводоуковський міський округ, Тюменська область
 Колесниково — село, Каракулинський район, Удмуртія
 Колесниково — село, Кетовський район, Курганська область
 Колесниково — присілок, Шадрінський район, Курганська область